Ganisa är ett släkte av fjärilar. Ganisa ingår i familjen Eupterotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Ganisa